A837 steht für: 
 Autoroute A837 in Frankreich
 A837 road, Fernstraße in Schottland

A837